Грін (округ, Кентуккі)
Грін (округ, Вісконсин)
Грін (округ, Алабама)
Грін (округ, Арканзас)
Грін (округ, Джорджія)
Грін (округ, Іллінойс)
Грін (округ, Індіана)
Грін (округ, Айова)
Грін (округ, Міссісіпі)
Грін (округ, Міссурі)
Грін (округ, Нью-Йорк)
Грін (округ, Північна Кароліна)
Грін (округ, Огайо)
Грін (округ, Пенсільванія)
Грін (округ, Теннессі)
Грін (округ, Вірджинія)

Грін (округ, Алабама)
Грін (округ, Арканзас) 
Грін (округ, Джорджія)
Грін (округ, Іллінойс)
Грін (округ, Індіана)
Грін (округ, Айова) 
Грін (округ, Міссісіпі)
Грін (округ, Міссурі)
Грін (округ, Нью-Йорк)
Грін (округ, Північна Кароліна)
Грін (округ, Огайо)
Грін (округ, Пенсільванія)
Грін (округ, Теннессі)
Грін (округ, Вірджинія)